Jala može da se odnosi na:

Osobe
 Jala Brat, bosanskohercegovački reper

Naselja
 Jala, opština u meksičkoj državi Najarit
 Jala, naselje u meksičkoj državi Najarit
 Jala, naselje u meksičkoj državi Kukio
 Jala, naselje u meksičkoj državi Kokimaltan
 Jala, naselje u meksičkoj državi Tamazula

Reke
 Jala, reka u Bosni i Hercegovini